Il doppio del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Luis Lobo che hanno battuto in finale Jordi Burillo e Hernán Gumy 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Jack Waite (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Jordi Arrese /  Jose-Antonio Conde (primo turno)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1995